Razbor (gmina Sevnica)
 Razbor (gmina Šentjur)